Valdir Segato (ur. 26 lipca 1967, zm. 26 lipca 2022 w Ribeirão Preto) – brazylijski kulturysta, influencer i osobowość medialna. Sławę zyskał dzięki serwisowi społecznościowemu TikTok, na którym publikował posty odnoszące się do swojej kontrowersyjnej sylwetki kulturysty.

Biogram 
Segato zasłynął na TikToku poprzez dodawanie multimediów związanych ze swoją sylwetką kulturysty. Jego profil na TikToku o nazwie valdirsegatooficial i pod pseudonimem Valdir Synthol obserwowało ponad 1,7 miliona użytkowników. Segato stał się kontrowersyjnym sportowcem w związku z przyjmowaniem domięśniowo przez niego syntholu - mieszaniny oleju oraz innych środków chemicznych (np. alkoholu benzylowego), która powodowała nienaturalny rozrost mięśni sportowca. 

W mediach społecznościowych nadano mu kilka pseudonimów takich jak: brazylijski Hulk, Arnold Schwarzenegger, He-Man czy lokalnie w Brazylii - Potwór - Segato sam przyznał na łamach Daily Mail, że „jest nazywany Schwarzeneggerem i He-Manem”.

Zmarł w swoje 55. urodziny na zawał serca. Oprócz prowadzenia konta na TikToku oraz kariery kulturysty Valdir Segato był pracownikiem budowlanym.

Przypisy 

Kulturyści
Brazylijscy sportowcy
Osobowości internetowe
Ludzie związani z São Paulo
Urodzeni w 1967
Zmarli w 2022